Saussey (Côte-d'Or)
 Saussey (Manche)
ook:
gemeenten met de naam Saussay